Una emoji flag sequence è una sequenza di caratteri utilizzata per mostrare le bandiere nazionali utilizzando le emoji. Una sequenza è ben formata se costituita da una coppia di Regional Indicator Symbol i cui caratteri ASCII corrispondono a una regione riconosciuta da Unicode. Le sequenze possono indicare un paese o entità sovranazionali come l'Unione europea o le Nazioni Unite.

Tabella

Voci correlate 
 Emoji
 ISO 3166-1 alpha-2

Collegamenti esterni 
 
 

Unicode